Витен () е град, който се намира във федералната провинция Северен Рейн-Вестфалия. Той е голям град от селската околия Енепе-Рур в район Арнсберг.

До 1974 г. Витен е град, който не принадлежи към никоя селска околия. При реорганизирането на администрацията от 1975 г. градът се включва към Енепе-Рур, ставайки най-големият ѝ град. По същото време Витен получава и статут на голям град, който загубва в началото на 2007 г.

Население от 1739 до 2009

Външни препратки 
  Сайт на гражданите
  Електронно списание на града 

Градове в Северен Рейн-Вестфалия